Васильево — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Архангельская область 
 Васильево — деревня в Каргопольском районе.

Башкортостан 
 Васильево — деревня в Калтасинском районе.

Владимирская область 
 Васильево — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Васильево — деревня в Бабушкинском районе.
 Васильево — деревня в Вашкинском районе.
 Васильево — деревня в Великоустюгском районе.
 Васильево — деревня в Кирилловском районе.
 Васильево — деревня в Городищенском сельском поселении Нюксенского района.
 Васильево — посёлок в Игмасском сельском поселении Нюксенского района.
 Васильево — деревня в Шекснинском районе.

Карелия 
 Васильево — деревня в Медвежьегорском районе.

Кировская область 
 Васильево — деревня в Пижанском районе.

Костромская область 
 Васильево — деревня в Солигаличском районе.

Ленинградская область 
 Васильево — посёлок в Мельниковском сельском поселении Приозерского района.
 Васильево — деревня в Красноозёрном сельском поселении Приозерского района.

Московская область 
 Васильево — село в Коломенском городском округе.
 Васильево — деревня в Наро-Фоминском городском округе.
 Васильево — деревня в Раменском городском округе.
 Васильево — деревня в городском округе Ступино.

Нижегородская область 
 Васильево — деревня в Ковернинском районе.
 Васильево — деревня в городском округе Семёновский.

Новгородская область 
 Васильево — деревня в Мошенском районе.

Пермский край 
 Васильево — деревня в Усольском районе.

Псковская область 
 Васильево — деревня в Палкинском районе.

Рязанская область 
 Васильево — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Васильево — деревня в Вяземском районе.
 Васильево — деревня в Кардымовском районе.
 Васильево — деревня в Монастырщинском районе.
 Васильево — деревня в Княжинском сельском поселении Починковского района.
 Васильево — деревня в Мурыгинском сельском поселении Починковского района.

Тамбовская область 
 Васильево — деревня в Пичаевском районе.

Татарстан 
 Васильево — посёлок городского типа в Зеленодольском районе.
 Васильево — село в Мамадышском районе.

Тверская область 
 Васильево — деревня в Бологовском районе.
 Васильево — деревня в Вышневолоцком районе.
 Васильево — деревня в Кашинском районе.
 Васильево — деревня в Торжокском районе.
 Васильево — деревня в Удомельском районе.

Удмуртия  
 Васильево — деревня в Глазовском районе.
 Васильево — село в Кизнерском районе.

Ярославская область 
 Васильево — деревня в Угличском районе.
 Васильево — деревня в Ярославском районе.

Озеро 
 Васильево — озеро в Томской области.

Другое 
 Васильево — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в посёлке Васильево.

См. также 
 Васильево-Ханжоновка